Премия «За свободу мысли» имени Сахарова () — премия в области прав человека, учреждëнная в 1988 году Европейским парламентом в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. 

Премия «За свободу мысли» главная правозащитная награда Европейского союза. Премия вручается лицам, внёсшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару».

Андрей Сахаров 

Советский физик Андрей Дмитриевич Сахаров (1921—1989) известен как «отец» советской водородной бомбы. Выражая озабоченность по поводу последствий своей работы для будущего человечества, он стремился повысить осведомленность человечества об опасности гонки ядерных вооружений в мире. Его усилия возымели некоторый успех благодаря подписанию договора о запрещении ядерных испытаний 1963 года. Будучи советским диссидентом, Сахаров в 1970 году основал Комитет по защите прав человека и жертв политических преследований. Несмотря на растущее давление со стороны правительства, Сахаров не только добивался освобождения диссидентов в своей стране, но также стал одним из самых смелых критиков режима, воплотив в себе движение против ущемления основных прав. В 1975 году в знак признания его усилий А. Д. Сахаров был удостоен Нобелевской премии мира. После вторжения СССР в Афганистан советские власти в целях ограничить его контакты с иностранцами сослали Сахарова в город Горький. Там Сахаров узнал о том, что Европейский парламент намеревается учредить премию за свободу мысли его же имени. Находясь в Горьком, в 1987 году Сахаров послал письмо в Европейский парламент, в котором дал разрешение на присвоение своего имени данной премии и объяснил её мировое значение. Сахаров полагал, что премия станет поощрением всех тех, кто, подобно ему, взяли на себя обязательство бороться за права человека. Премия имени Сахарова выходит далеко за пределы границ всех деспотических режимов, вознаграждая активистов и диссидентов в области прав человека во всем мире.

Критерии 
Кандидатами в лауреаты премии могут стать лица, независимо от их места жительства или проживания, а также группы лиц, ассоциации или организации вне зависимости от их статуса. Премия вручается за достижения в одной из следующих областей:
 защита прав человека и его основных свобод, в частности права на свободу слова;
 защита прав меньшинств;
 уважение норм международного права;
 развитие демократии и отстаивание верховенства закона.

Процедура номинации и награждения 

Члены Европейского парламента могут выдвигать кандидатов на премию Сахарова в сентябре каждого года. Каждый кандидат должен заручиться поддержкой как минимум 40 членов парламента, и каждый отдельный депутат может поддержать только одну кандидатуру. Поддержанные кандидатуры, сопровождаемые доказательствами заслуг претендентов на премию, оцениваются на совместном заседании ,  и . Краткий список из трех кандидатов составляется путем голосования в комитетах, а затем представляется на  для окончательного голосования. По устоявшейся практике, имя лауреата премии объявляется в октябре, а в декабре на пленарном заседании парламента в Страсбурге проходит церемония награждения. Премию вручает лично председатель Европейского парламента. Её денежный размер оставляет 50 тысяч евро. Решение о награждении является окончательным и не может быть обжаловано в судебном порядке. Однако в 2017 году, после обострения ситуации с рохинджа в Мьянме, Европарламент принял резолюцию с призывом к государственному советнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи, лауреату премии за 1990 год, «безоговорочно осудить любые подстрекательства к расовой или религиозной ненависти, бороться с социальной дискриминацией и прекратить репрессии против меньшинства рохинджа», указав, что «премия присуждается тем, кто защищает права человека, отстаивает права меньшинств и уважает международное право», а также обратив внимание на «необходимость рассмотрения возможности отзыва премии Сахарова в случаях, если её лауреаты нарушают эти критерии после присуждения премии».

Лауреаты 
Первыми лауреатами премии имени Сахарова в 1988 году стали Нельсон Мандела и Анатолий Марченко. Первой организацией, награждённой премией стало движение «Матери площади Мая».

Семь лауреатов премии, в том числе одна организация, были удостоены Нобелевской премии мира: Аун Сан Су Чжи, Нельсон Мандела, Организация Объединённых Наций, Кофи Аннан, Малала Юсуфзай, Дени Муквеге, Надия Мурад.

Кандидаты

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Европейский парламент
Премии в области прав человека

Списки лауреатов премий
1988 год в праве
1988 год в политике